Minge bezeichnet:
 einen litauischen Fluss, siehe Minija
 einen Ort im Landkreis Heydekrug im Memelland, siehe Minija

Minge ist der Familienname folgender Personen:
 David Minge (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Janina Minge (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Ralf Minge (* 1960), deutscher Sportfunktionär und Fußballspieler und -trainer
 Uwe D. Minge (1944–2013), deutscher Autor (unter den Pseudonymen Paul Quincy und Ole Groothus) und Übersetzer von Seekriegsromanen, siehe Paul Quincy